Pierre Maraval (1936-2021) est un historien des religions français
 Pierre Maraval est un artiste, peintre, photographe, réalisateur français, né en 1950